Энгин Гюнайдын (; род. 29 января 1972 года, Токат, Турция) — турецкий актёр, сценарист и режиссер. Стал известен благодаря своему фильму "Vavien" 2009 года , также известен по роли Гюль Аги в сериале Великолепный Век
Энгин Гюнадын — известный актёр комедийного жанра. Пишет сатиру в карикатурный журнал Uykusuz, сценарии к фильмам, снимается в рекламе, в комедийной передаче Zaga, в сериале Avrupa Yakası. В 2009 году на экраны вышел фильм "Vavien", к которому Энгин Гюнайдын написал сценарий. Он снялся в главной роли со своей подругой Биннур Кайа. Этот фильм завоевал премии Yeşilçam и Siyad за лучший сценарий. В 2011 году Энгин Гюнайдын появился в сериале Muhteşem Yüzyıl (Великолепный век). В конце 2011 года Энгину Гюнайдыну поступило предложение сняться в сериале Yalan Dünya.

Личная жизнь 
Как сообщает пресса, известный «Ромео» состоит в отношениях с некой особой по имени Пелин. Он познакомился с ней на курорте в Айвалыке. Были опубликованы снимки с летнего отдыха сладкой парочки. Сообщается, что влюбленные уже долгое время вместе.

Фильмография 
•  Рок (2001) — Necati 
 Удар (2004) — Sencer
 Космический элемент: Эпизод X (2004)
 Европейская сторона (сериал, 2004—2009) — Burhan Altintop
 Благочестие (2006) — Erol
 Vavien (2009) — сценарист
 Великолепный век (сериал, 2011—2012) — Гюль-ага
 Внутри (2012)
 Внутренний голос мой (2015)- Селим(главная роль )
 Галип Дервиш ( сериал,2013)- Дервиш (главная роль)
 В кругу семьи (2017)-Фико (главная роль)
 Дилема Азиза (2021)-Азиз
 10 тысяч шагов (сериал,2021-н.в)-Мехмет
 Андропауза (мини сериал для Netflix, 2021)-центральный персонаж

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Турции
Лауреаты премии «Золотой кокон»
Выпускники университета изящных искусств имени Мимара Синана